Террористический акт (значения):

 Террористический акт (устар.) — смертная казнь противника существующего режима.
 Террористический акт — посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершаемое с политическими целями.
 Террористический акт — преступление.